Big Bang – południowokoreański zespół muzyczny
 Big Bang – polski film z 1986 r. w reżyserii Andrzeja Kondratiuka
 Wielki Wybuch (ang. Big Bang) – model powstania Wszechświata
 Wielki Wybuch – instalacja artystyczna Tomasza Urbanowicza w Białymstoku z 2014 roku
 Teoria wielkiego podrywu (oryg. The Big Bang Theory) – amerykański serial komediowy
 System Software 7, system operacyjny, którego nazwa kodowa to Big Bang